Il fantasma dell'Opera (Le Fantôme de l'Opéra) – romanzo di Gaston Leroux del 1910
 Le Fantôme de l'Opéra – balletto di Roland Petit e Marce Landowski del 1980
 Le Fantôme de l'Opéra – spettacolo teatrale di Henri Lazarini del 2010